Sommergäste ist der Titel folgender Werke:
 Sommergäste (Drama), 1904 erschienenes Theaterstück von Maxim Gorki
 Sommergäste (1967), sowjetische Verfilmung des Theaterstücks
 Sommergäste (1976), deutsche Verfilmung des Theaterstücks

Siehe auch:
 Sommergast